Die Maltese Premier League 1982/83 war die 68. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum vierten Mal die Ħamrun Spartans.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Rabat Ajax und Żebbuġ Rangers die Absteiger Senglea Athletics und Gżira United. Rabat war erstmals seit der Saison 1964/65, Żebbuġ erstmals seit der Saison 1979/80 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198283
Fußballsaison 1982/83